Iga Świątek a învins-o pe Donna Vekić în finală cu 6–3, 3–6, 6–0 câștigând titlul la simplu la San Diego Open 2022. A fost al optulea ei titlu în sezonul 2022.

Acesta a fost primul eveniment la nivel de tur WTA care are loc la San Diego din 2013.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky losers

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
Qualifying draw
Main draw

2022
WTA Tour 2022